Drużnaja (obwód grodzieński) – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim, w sielsowiecie Wołkowysk
 Drużnaja (obwód kurski) – wieś w zachodniej Rosji, centrum administracyjne sielsowietu drużnieńskiego w rejonie kurczatowskim obwodu kurskiego
 Drużnaja (obwód mohylewski) – wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie horeckim, w sielsowiecie Lenino